Giánnaris est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1852-1909), philologue et linguiste grec, chef de la révolution crétoise de 1895 à 1898 ;
 Constantínos Giánnaris (1959-), réalisateur grec ;
  (1833-1916), chef grec de Crète.

Patronyme grec